DeWitt este un nume propriu care s-ar putea referi la

Denumiri geografice din Statele Unite

Localități 

 DeWitt, statul 
 DeWitt, statul 
 DeWitt, statul 
 DeWitt, statul 
 DeWitt, statul

Comitate și districte (townships) 

 Comitatul DeWitt, statul 
 Comitatul DeWitt, statul 
 Districtul DeWitt, statul 
 Districtul DeWitt, comitatul DeWitt, statul

Fizică 

DeWitt și DeWitt-Morette- nume de fizicieni americani cu contribuții fundamentale în fizica energiilor înalte, cîmpurilor cuantice, gravitație și cosmologie.
 Bryce DeWitt (1923 – 2004), fizician american, profesor de fizică teoretică
 Cecille DeWitt-Morette, profesor de fizică teoretică
 Ecuația Wheeler-DeWitt, ecuație cu caracter fundamental din gravitația cuantică

Nume umane

Nume de familie 
 Alexandra DeWitt, personaj de ficțiune din seriile comice Green Lantern
 Alexander DeWitt (1798 - 1879), politician american
 Bill DeWitt (1902 - 1982), persoană din consiliul de conducere al baseball-ului
 Blake DeWitt (născut în 1985), jucător de american de baseball
 Charles DeWitt (1727 - 1787), politician american
 Charles G. DeWitt (1789 - 1839), politician american
 Charles W. DeWitt, Jr.  (născut în 1947), politician american
 David DeWitt, profesor american de computer science
 Doug DeWitt (născut în 1961), boxer american
 Helen DeWitt (născut în 1957), romancier american
 John DeWitt (atlet) (1881 - 1930), atlet american
 John L. DeWitt (1880 - 1962), general american
 Joyce DeWitt (născut în 1949), actor american
 Lew DeWitt (1938 - 1990), muzician american (country music)
 Matt DeWitt (născut în 1977), jucător american de baseball
 Morgan DeWitt, personaj de ficțiune din The Bold And The Beautiful
 Nicolae DeWitt, general al armatei ruse(1911) și boier basarabean (1933)
 Rosemarie DeWitt (născut în 1974), actriță americană
 S.A. "Sam" DeWitt (1891 - 1963), poet și politician american
 William DeWitt, Jr. (născut în 1941), om de afaceri american

Prenume 

 DeWitt Clinton (1769 - 1828), guvernator al statului  de două ori, între 1817 - 1822 și între 1825 - 1828
 DeWitt Clinton Littlejohn (1818 - 1892), Liderul legislaturii statului  Speaker of the New York Assembly)de mai multe ori, în 1855 și 1857, respectiv între 1859 și 1861
 DeWitt Wallace (1889 - 1981), co-fondator al revistei Reader's Digest

Alte utilizări 

 DeWitt Motor Company, o companie americană de autompobile de la începutul secolului al 20-lea
 Notație DeWitt, set de notații din matematică și fizică

Vezi și 
 Comitatul DeWitt